Lee Evans (1947) olimpiai bajnok amerikai rövidtávfutó
 Lee Evans (1964) angol stand-up komikus, író, színész, zenész
 Lee Evans (1994) walesi labdarúgó